Ипу — муниципалитет в бразильском штате Сеара
 Ипу — макрорегион в Бразилии
 Ипу — гавайский музыкальный инструмент

Аббревиатура ИПУ
 Импульсное предохранительное устройство
 Индивидуальный прибор учёта — квартирный счётчик, показывающий потребление воды, тепла или электроэнергии
 Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)